Korablow () – rosyjskie nazwisko

 Aleksandr Aleksandrowicz Korablow (1956) – filolog, krytyk literacki, pisarz, poeta, redaktor, pedagog
 Jewgienij Konstantinowicz Korablow (1978) – rosyjski piłkarz (pomocnik)
 Wasilij Nikołajewicz Korablow (1873–1936) – rosyjski pisarz, historyk literatury

Zobacz także 
 Korablowa – żeńska forma nazwiska

Strony ujednoznaczniające